Luca Castelnuovo e Manuel Guinard erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Robin Haase e Sem Verbeek hanno sconfitto Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (finale)
  Robin Haase /  Sem Verbeek (campioni)

  Sander Arends  /  David Pel (semifinale) 
  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (quarti di finale)

Wildcard 

  Alexander Maarten Jong /  Bart Stevens (quarti di finale)

  Sidane Pontjodikromo /  Deney Wassermann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 2022